Кла́вдия:


Женское имя 
Клавдия — женское имя.

Святые 
 Клавдия — раннехристианская святая (I век).
 Клавдия Прокула — по преданию, жена Понтия Пилата, почитаемая в лике святой некоторыми христианскими церквями.

Представительницы древнеримских родов 
 Клавдия Августа (август — декабрь 63) — единственная законная дочь императора Нерона от его второй жены Поппеи Сабины.
 Клавдия Антония (ок. 30—66) — дочь императора Клавдия от его второй жены, Элии Пецины.
 Клавдия Марцелла Младшая (40 до н. э. — не ранее 10 года) — дочь Октавии Младшей, племянница Октавиана.
 Клавдия Марцелла Старшая (ок. 41 до н. э. — не ранее 2 года) — дочь Октавии Младшей, племянница Октавиана, вторая жена Марка Випсания Агриппы.
 Клавдия Октавия (42—62) — дочь императора Клавдия, первая жена императора Нерона
 Клавдия Пульхра (14 год до н. э. — 26 год н. э.) — дочь Клавдии Марцеллы Младшей и Марка Валерия Мессалы Барбата Аппиана, третья жена Публия Квинтилия Вара.

Монархини 
 Клавдия Фелисита Австрийская (1653—1676) — императрица Священной Римской империи, вторая супруга Леопольда I.

Астрономический объект 
 (311) Клавдия — астероид.

См. также 
 Клавдий (значения)